Kellerweg bezeichnet:

 Guntersblumer Kellerweg, eine ca. 1 km lange Straße im Westen der rheinhessischen Ortsgemeinde Guntersblum
 Kellerweg (Arnschwang), Ortsteil der Gemeinde Arnschwang, Landkreis Cham, Bayern